Loeb puede referirse a:

Apellido 
 Caroline Loeb, actriz, cantante y directora de teatro francesa.
 Chuck Loeb, compositor y guitarrista de jazz estadounidense.
 Jacques Loeb, fisiólogo y biólogo estadounidense nacido en Alemania.
 Jeph Loeb, guionista de cómics y productor de cine y televisión.
 Lisa Loeb, una cantautora estadounidense.
 Philip Loeb, actor teatral, cinematográfico y televisivo estadounidense.
 Sam Loeb, hijo del anterior.
 Sébastien Loeb, piloto de rally francés nueve veces campeón del mundo.
 Judar Loeb Ben Asher, conocido como Leon Gordon, poeta y novelista judío-ruso.
 David Loeb Goodis, escritor estadounidense de novela negra.

Otros 
 Loeb Classical Library, colección de lirbros clásicos griegos y latinos.
 Teorema de Löb